Utricularia macrocheilos  — однолетнее травянистое хищное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковых. Распространено в тропической части Западной Африки, где оно встречается только в горных хребтах Гвинеи и Сьерра-Леоне. Произрастает в среднем поясе гор. Цветение длится с августа по январь.

Классификация 
Вид Utricularia macrocheilos входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London.  
 Taylor, Peter. (1963). New taxa and combinations in West African Lentibulariaceae and Gentianaceae. Taxon, 12: 293-294.  

Пузырчатковые
Флора Африки
Эндемики Западной Африки